Rózsafüzér Királynéja-templom, budapesti római katolikus templom
 Rózsafüzér királynője-székesegyház, székesegyház az Ohio állambeli Toledóban
 Rózsafüzér királynője székesegyház, székesegyház Kolumbiában, Facatativában
 Rózsafüzér királynője székesegyház, székesegyház Kolumbiában, Girardotában
 Rózsafüzér királynője székesegyház, székesegyház Kolumbiában, Manizalesben
 Rózsafüzér királynője székesegyház, székesegyház a perui Tacnában
 Rózsafüzér királynője kápolna, a mexikói Puebla város Szent Domonkos-templomához tartozó barokk oldalkápolna